Oberholl ist der Name folgender Orte 

 Oberholl (Dohrgaul), Ortschaft der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberholl (Wipperfeld), Ortschaft der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Oberhöll